Chevrolet Omega este un automobil în clasa executive car vândut de General Motors do Brasil pentru piața braziliană. Înlocuind Chevrolet Opala, care a fost dezvoltat din Opel Rekord C, Chevrolet Omega a fost produs pe baza Opel Omega A, și construit între 1992 și 1998. După 1999, producția s-a oprit, iar GM a importat versiunea redenumită a modelului Holden Commodore din Australia.

Omega A

Bazat pe Opel Omega A, Chevrolet Omega A și-a făcut debutul în Brazilia în 1992, având niște motorizări 2.0 L (4 cilindri în linie) versiunea GLS, GL și 3.0 L (6 cilindri în linie) versiunea CD. Din 1995, motorizările au fost mărite la 2.2 L cu 4 cilindri (GLS) și la 4.1 L cu 6 cilindri (CD) (de la modelul anterior GM Opala, dar cu injecție electronică pentru carburant). Ambele modele, sedan și break (numite Omega Suprema) au fost disponibile. Versiunea break deținea același nivel de echipare ca și versiunea sedan. Omega Suprema a fost de asemenea folosit ca dric, putând fi ușor modificat.

Chevrolet Omega (sedan) și Suprema (break) au fost propulsate de motoare Opel de 2.0 L ori de 3.0 L până în 1994. De la scoaterea din producție a modelului Omega A în Germania, General Motors do Brasil avea nevoie de motoare noi pentru producție. Motorul 2.0 L a fost înlocuit de motorul 2.2 L, iar cel de 3.0 L a fost înlocuit de un motor de 4.1 L, care a fost modificat de Lotus, și dotat cu sistem de injecție multiport.

Omega B

În 1999, General Motors a oprit producția locală în favorul importării unei versiuni redenumite a Holden Calais, cu niște mici modificări. Omega B era echipat cu un motor de 3.8 L (Buick), dezvoltând  207 PS, însa în 2005 modelul a primit un nou motor de 3.6 L Alloytec V6. A doua generație de mașini Omega a oferit un sedan cu patru uși (Commodore a avut de asemenea variante break și pick-up).

Omega C

Pentru cea de a patra generație Chevrolet Omega C, General Motors s-a uitat din nou la Holden pentru modele noi. Omega C a fost lansat la mijlocul anului 2007. A fost disponibil cu motorul de 3.6 L Alloytec Engine. Datorită crizei economice, importurile s-au prăbușit în 2008, dar mașina a fost relansată târziu în 2010.

Note

Automobile
Omega